Несёловский — польская фамилия (ударение — на второй слог с конца; по этой причине в русском языке часто передаётся как Неселовский, так как буква ё в русском языке обычно несёт ударение).

 Неселовский, Казимир (ок. 1676—ок. 1752) — государственный деятель Речи Посполитой, писатель.
 Неселовский, Франтишек Ксаверий (1771—1845) — военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Неселовский, Юзеф (1728 ― 1814) ― государственный деятель Речи Посполитой.

Составная фамилия 
 Мышкевич-Несёловский, Стефан Константы (род. 1944) — польский биолог и государственный деятель.
 Несёловский-Спано, Лукаш (род. 1971) — современный польский историк античности и древней Палестины.

Польские фамилии